Zinkgelb steht für: 
 Zinkkaliumchromat oder Kaliumhydroxyoctaoxodizincatdichromat (CAS-Nr. ) mit der Summenformel KZn2(CrO4)2(H2O)(OH) bzw. KZn2(CrO4)2(OH)
 Zinkchromat (CAS-Nr. ) mit der Formel ZnCrO4
 Basisches Zinkkaliumchromat (CAS-Nr. ) mit der Formel K2Zn4(CrO4)4(OH)2
 Tetrahydroxozinkchromat oder Zinkchromathydroxid (CAS-Nr. ) mit der Formel Zn5(CrO4)(OH)8
 die Farbe RAL 1018, siehe RAL-Farbe#Gelb und Beige